Суперкубок Аргентини з футболу 2019  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 2021 року між чемпіоном Аргентини клубом Расінг та володарем кубка Аргентини клубом Рівер Плейт. У звязку з пандемією COVID-19 змагання було перенесене із 2020 на 2021 рік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2019
Аргентина
Березень 2021
2021 в аргентинському спорті